O softbol nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi realizado em Guadalajara, no México, entre 17 e 23 de outubro. Apenas com o torneio feminino, as partidas foram disputadas no Estádio Pan-Americano de Softbol.

Calendário

Medalhistas

Primeira fase

Todas as partidas seguem o fuso horário local (UTC-6).

|}

Fase final
O perdedor da primeira partida da semifinal joga contra o vencedor da segunda partida da semifinal para a disputa da medalha de bronze. O perdedor do jogo ganha a medalha de bronze, enquanto o vencedor disputa contra o vencedor da primeira semifinal a medalha de ouro.

Semifinal

Disputa pelo bronze

Final

Classificação final

2011
Softbol